Olteni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Olteni (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

 Olteni (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Olteni (Covasna), Dorf im Kreis Covasna
 Olteni (Lucieni), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Olteni (Uliești), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Olteni (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov
 Olteni (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Olteni (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Olteni (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea
 Olteni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea